Emily Müry ist der Name folgender Personen:

* Emil Müry (Unternehmer) (1900–1984), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Emil Müry-Dietschi (1872–1950), Schweizer Unternehmer und Politiker (LPS)